Вівсюнець (Helictotrichon) — рід багаторічних квіткових рослин родини злакових. Назва роду походить від грецького heliktos, що означає скручений, і trichos, що означає волосся, що відноситься до форми остюків. Більшість видів є рідними для Африки та Євразії, кілька видів — у Північній Америці. Helictotrichon sempervirens широко культивується як декоративна рослина.

В Україні росте лише вівсюнець пустельний Helictotrichon desertorum; вівсюнець вічнозелений (Helictotrichon sempervirens) культивують.

Види 
 Helictotrichon altius (Hitchc.) Ohwi — Китай
 Helictotrichon angustum C.E.Hubb. — Кенія, Ємен
 Helictotrichon arctum Cope — Ємен
 Helictotrichon barbatum (Nees) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon burmanicum Bor — М'янма
 Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais — Піренеї у Франції + Іспанія
 Helictotrichon capense Schweick. — ПАР
 Helictotrichon convolutum (C.Presl) Henrard — Італія, Греція, Балкани, Туреччина, Сирія, Ліван
 Helictotrichon cycladum (Rech.f. & T.C.Scheff.) Rech.f. — Греція включно з Критом
 Helictotrichon decorum (Janka) Henrard — Румунія
 Helictotrichon delavayi (Hack.) Henrard — Китай
 Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski — Австрія, Чехія, Україна, Росія, Казахстан, Киргизстан, Монголія
 Helictotrichon devesae Romero Zarco — Іспанія
 Helictotrichon dodii (Stapf) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon elongatum (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb. — Мадагаскар; Африка від Чаду до Еритреї до Зімбабве
 Helictotrichon fedtschenkoi (Hack.) Henrard — Киргизстан, Таджикистан
 Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard — Іспанія, Марокко, Алжир
 Helictotrichon galpinii Schweick. — ПАР, Лесото
 Helictotrichon hideoi (Honda) Ohwi — Японія, Тайвань
 Helictotrichon hirtulum (Steud.) Schweick. — ПАР, Лесото
 Helictotrichon hissaricum (Roshev.) Henrard — Таджикистан
 Helictotrichon imberbe (Nees) Veldkamp — ПАР, Лесото, Свазіленд
 Helictotrichon junghuhnii (Buse) Henrard — Китай, Індійський субконтинент, М'янма, Суматра, Ява, Нова Гвінея
 Helictotrichon krylovii (Pavlov) Henrard — Якутія, Магадан
 Helictotrichon lachnanthum (Hochst. ex A.Rich.) C.E.Hubb. — Біоко, Ефіопія, Танзанія, Кенія, Уганда
 Helictotrichon leianthum (Keng) Ohwi — Китай
 Helictotrichon leoninum (Steud.) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon longifolium (Nees) Schweick. — ПАР, Лесото
 Helictotrichon longum (Stapf) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon macrostachyum (Balansa & Durieu) Henrard — Алжир
 Helictotrichon mannii (Pilg.) C.E.Hubb. - Біоко, Камерун
 Helictotrichon milanjianum (Rendle) C.E.Hubb. — Мадагаскар, Східна Африка
 Helictotrichon mongolicum (Roshev.) Henrard — Сибір, Монголія, Сіньцзян, Казахстан
 Helictotrichon mortonianum (Scribn.) Henrard — США (Колорадо, Вайомінг, Юта, Нью-Мексико)
 Helictotrichon murcicum Holub — Іспанія
 Helictotrichon namaquense Schweick. — ПАР
 Helictotrichon natalense (Stapf) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon newtonii (Stapf) C.E.Hubb. — Ангола
 Helictotrichon parlatorei  (J.Woods) Pilg. — Альпи Франції, Італії, Швейцарії, Австрії, Словенії
 Helictotrichon petzense H.Melzer — Австрійські Альпи, Словенія
 Helictotrichon planifolium (Willk.) Holub — Піренеї у Франції + Іспанія
 Helictotrichon polyneurum (Hook.f.) Henrard — Тамілнад
 Helictotrichon potaninii Tzvelev — Сичуань
 Helictotrichon quinquesetum (Steud.) Schweick. — ПАР
 Helictotrichon requienii (Mutel) Henrard — Франція + Іспанія
 Helictotrichon rogerellisii Mashau, Fish & A.E.van Wyk — ПАР
 Helictotrichon roggeveldense Mashau, Fish & A.E.van Wyk — ПАР
 Helictotrichon sangilense Krasnob. — Тува у Сибіру
 Helictotrichon sarracenorum (Gand.) Holub — Іспанія
 Helictotrichon schmidii (Hook.f.) Henrard — Індія, Китай
 Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub — Франція, Іспанія, Італія, Марокко
 Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg. — Франція, Італія
 Helictotrichon setaceum (Vill.) Henrard — Франція, Італія
 Helictotrichon sumatrense Ohwi — Суматра
 Helictotrichon tianschanicum (Roshev.) Henrard — Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Сіньцзян
 Helictotrichon tibeticum (Roshev.) Holub — Китай, включаючи Тибет + Сіньцзян
 Helictotrichon turcomanicum Czopanov — Туркменістан
 Helictotrichon umbrosum (Hochst. ex Steud.) C.E.Hubb. — Ефіопія, Судан, Південний Судан, Кенія, Уганда, Танзанія
 Helictotrichon uniyalii Kandwal & B.K.Gupta — Уттаракханд
 Helictotrichon yunnanense S.Wang & B.S.Sun — Юньнань

Примітки 

Роди однодольних
Мітлицевидні